Z (letter), de laatste letter van het moderne Latijnse alfabet
 een duw
 Zet (spel), een verplaatsing van een speelstuk in een spel (ook figuurlijk gebruikt)
 Zet Brabant, een centrum voor maatschappelijke ontwikkeling in de provincie Noord-Brabant

Zie ook
 Zetten (doorverwijspagina)
 Zetje (doorverwijspagina)